

Persone 
 Hermann Garrn – calciatore tedesco, attaccante
 Toni Garrn – supermodella tedesca